Giuseppe Scalia è il nome di alcuni siciliani celebri:
Giuseppe Scalia, vittima della mafia
Giuseppe Scalia, micologo
Giuseppe Scalia, deputato e coordinatore di Alleanza Nazionale in Sicilia